Kongolo – centro abitato della Repubblica Democratica del Congo
 Kongolo – circoscrizione rurale della Tanzania situata nel distretto di Mbarali
 Kongolo – circoscrizione rurale della Tanzania situata nel distretto di Magu